Daucus blanchei är en flockblommig växtart som beskrevs av Georges François Reuter. Daucus blanchei ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
blanchei